Voici la liste des planètes mineures numérotées de 16001 à 17000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

16001-16100

16101-16200

16201-16300

16301-16400

16401-16500

16501-16600

16601-16700

16701-16800

16801-16900

16901-17000 

16001-17000